Круговоро́т или в простонародье - Груговорот

Геохимические циклы 
 Круговорот азота
 Круговорот веществ в природе
 Круговорот воды в природе
 Круговорот кислорода
 Круговорот углерода

В искусстве 
 Круговорот — фильм 1984 года (СССР), режиссёр: Д. Худойназаров
 Круговорот — фильм 1986 года (СССР), режиссёр: Лана Гогоберидзе
 Круговорот () — фильм 2008 года (США), режиссёр: Райан Харпер
 Круговорот — российско-украинско-польский телесериал 2017 года